Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byl australsko-novozélandský pár John Peers a Michael Venus, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal první světový pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal s Robertem Farahem, který ve finále za 1.31 hodin zdolal druhé nasazené Chorvaty Nikolu Mektiće s Matem Pavićem po dvou zvládnutých tiebreacích. Ve druhém setu nevyužila chorvatská dvojice setbol. Kolumbijci se ocitli na prahu vyřazení ve čtvrtfinále, když v supertiebraku odvrátili mečbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali sedmnáctou společnou trofej, první od US Open 2019. Cabal na okruhu ATP Tour vybojoval osmnáctý deblový titul a pro Faraha to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finále)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2021